

Toponimi
Casatico è il toponimo di tre frazioni lombarde
 Casatico – frazione di Giussago in provincia di Pavia
 Casatico – frazione di Siziano nella suddetta
 Casatico – frazione di Marcaria in provincia di Mantova

Idrografia
 Casatico è un antico nome del fiume Montone, il fiume principale di Forlì